Puchar Świata w kolarstwie górskim w sezonie 2017 to 27. edycja tej imprezy. Organizowany przez UCI, obejmuje trzy konkurencje: cross-country, eliminator oraz zjazd. Pierwsze zawody odbyły się 30 kwietnia 2017 roku we francuskim Lourdes, a ostatnie zaplanowano na 24 września 2017 w belgijskiej Antwerpii. 

Pucharu Świata w cross-country bronią Kanadyjka Catharine Pendrel wśród kobiet oraz Francuz Julien Absalon wśród mężczyzn, a w downhillu: Brytyjka Rachel Atherton i Aaron Gwin z USA.

Wyniki

Cross-country

Eliminator

Zjazd

Klasyfikacje

Mężczyźni

Kobiety

Linki zewnętrzne 
  

Puchar Świata w kolarstwie górskim
2017 w kolarstwie